Анхелика Беатрис дель Росарио Аркале де Городишер (28 июля 1928, Буэнос-Айрес — 5 февраля 2022, Росарио) — аргентинская .

Биография 
Родилась 28 июля 1928 года в Буэнос-Айресе в семье бизнесмена и поэтессы.

В 1936 семья переехала в Росарио, где Городишер провела всю жизнь. Окончив школу № 2, Городишер в течение нескольких лет изучала литературу в Национальном университете «Дель — Литораль».

Профессиональную литераторский деятельность начала в 30 лет. В 1964 году был опубликован её первый рассказ — «Летом, во время сиесты с Мартиной» (), а в 1965 году уже вышел целый сборник реалистических рассказов — «Рассказы с солдатами» (). Однако, писательница больше известна в жанре научной фантастики: «Опус два» (), «Кальпа Империи» (), «Трафальгар» () и др.

Более того, она считается одним из самых влиятельных авторов этого жанра. Вместе с испанкой Элией Барсело и кубинкой Даиной Чавьяно входит в так называемую «женскую тройку испаноязычной научной фантастики». Её стиль часто сравниваются с Хорхе Луисом Борхесом. Лауреат многих литературных премий, в частности в 2011 году получила Всемирную премию фентези за заслуги перед жанром.

Замужем, воспитала дочь и троих сыновей. Убеждённая феминистка. В течение 1990-х организовала ряд коллоквиумов и симпозиумов на тему женщин-писательниц Латинской Америки.

Она умерла 5 февраля 2022 года в возрасте 93 лет у себя дома.

Библиография 

Романы
 Opus dos (1966) — «Опус два»;
 Kalpa Imperial (1984) — «Кальпа Империи»;
 Floreros de alabastro, alfombras de bokhara (1985) — «Вази из алебастра, ковры из бухары»;
 Jugo de Mango (1988) — «Сок из манго»;
 Fabula de la virgen y el bombero (1993) — «Басня про девственницу и пожарника»;
 Prodigios (1994) — «Вундеркинды»;
 La noche del inocente (1996) — «Ночь невинного»;
 Doquier (2002) — «Везде»;
 Tumba de jaguares (2005) — «Могила ягуаров»;
 Tres colores (2008) — «Три цвета»;
 Tirabuzón (2011) — «Локон»;
 Las señoras de la calle Brenner (2012) — «Сеньоры с улицы Бреннер».

Сборники сочинений
 Cuentos con soldados (1965) — «Рассказы с солдатами»;
 Las Pelucas (1969) — «Крылья»;
 Bajo las jubeas en flor (1973) — «Под тамариндом в цвету»;
 Casta luna electrónica (1977) — «Девственная электрическая луна»;
 Trafalgar (1979) — «Трафальгар»;
 Mala noche y parir hembra (1983) — «Плохая ночь и рождение дочери»;
 Las Repúblicas (1991) — «Республики»;
 Técnicas de supervivencia (1994) — «Техники выживания»;
 Como triunfar en la vida (1998) — «Как достигнуть успеха в жизни»;
 Menta (2000) — «Мята»;
 Querido amigo (2006) — «Дорогой друг»;
 Las nenas (2016) — «Девушки».

Антология
 Cien islas (2004) — «Тысяча островов».

Эссе
 A la tarde, cuando llueve (2007) — «Вечером, когда идёт дождь».

Биография
 Historia de mi madre (2003) — «История моей матери».

Фильмография
 La cámara oscura (1989) — «Камера-обскура» — аргентинско-французская драма Марии Виктории Менис. Базируется на одноимённом рассказе Анхелики Городишер.

Примечания

Ссылки 
 Angélica Gorodischer en la Audiovideoteca de Escritores
 Angélica Gorodischer: «Me interesa lo oculto, lo que es difícil de nombrar» 

Писатели-фантасты Аргентины
Долгожительницы Аргентины